Roskilde Amtskreds var en amtskreds omfattende Roskilde Amt. Kredsen blev nedlagt i forbindelse med indførelsen af Strukturreformen i 2007. Området indgår herefter som en del af Sjællands Storkreds.

Amtskredsen var inddelt i følgende opstillingskredse, med deres bestanddelskommuner i parentes:
 Roskildekredsen (bestående af Gundsø, og Roskilde Kommuner)
 Køgekredsen (bestående af Greve, Køge, Solrød, og Vallø Kommuner)
 Lejrekredsen (bestående af Bramsnæs, Hvalsø, Lejre, Ramsø, og Skovbo Kommuner)

Valgresultater 1971-2005

Folketingsvalget 2005 
Ved folketingsvalget i 2005 var der 227.674 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf 3 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 83,71%

* Kristendemokraterne opstillede i 2001 under navnet Kristeligt Folkeparti.

Folketingsvalget 2001 
Ved folketingsvalget i 2001 var der 173.575 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 7 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 89,89%

Folketingsvalget 1998 
Ved folketingsvalget i 1998 var der 171.453 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 7 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 85,37%

Folketingsvalget 1994 
Ved folketingsvalget i 1994 var der 170.387 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 6 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 86,42%

Folketingsvalget 1990 
Ved folketingsvalget i 1990 var der 164.911 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf 3 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 84,24%

Folketingsvalget 1988 
Ved folketingsvalget i 1988 var der 160.123 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf 3 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 87,00%

Folketingsvalget 1987 
Ved folketingsvalget i 1987 var der 159.534 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 7 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 88,16%

Folketingsvalget 1984 
Ved folketingsvalget i 1984 var der 147.794 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 6 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 90,30%

Folketingsvalget 1981 
Ved folketingsvalget i 1981 var der 141.808 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 6 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 84,67%

Folketingsvalget 1979 
Ved folketingsvalget i 1979 var der 137.602 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 4 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 87,55%

Folketingsvalget 1977 
Ved folketingsvalget i 1977 var der 125.827 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 5 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 90,25%

Folketingsvalget 1975 
Ved folketingsvalget i 1975 var der 118.114 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 5 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 89,96%

Folketingsvalget 1973 
Ved folketingsvalget i 1973 var der 114.560 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 6 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 90,52%

Folketingsvalget 1971 
Ved folketingsvalget i 1971 var der 101.797 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 5 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 88,44%

Referenceliste 

Folketingsvalgkredse 1970 til 2006